

Friuli Venezia Giulia 
 Chiesa dei Santi Silvestro e Valentino a Cividale del Friuli
 Chiesa di San Valentino a San Valentino, frazione di Fiumicello Villa Vicentina

Lazio 
 Chiesa di San Valentino a Roma

Marche 
 Chiesa dei Santi Gregorio e Valentino a Caldarola

Sardegna 
 Chiesa di San Valentino a Sadali

Toscana 
 Chiesa di San Valentino a Sorano

Trentino-Alto Adige

Trentino 
 Chiesa di San Valentino – Ala
 Chiesa di San Valentino – Andriano
 Chiesa di San Valentino – Arco
 Chiesa di San Valentino – Bolentina, frazione di Malé
 Chiesa di San Valentino – Cagnò, frazione di Novella
 Chiesa di San Valentino – Caldonazzo
 Chiesa di San Valentino – Folgaria
 Chiesa di San Valentino – Garzano, frazione di Civezzano
 Chiesa di San Valentino – Giovo
 Chiesa di San Valentino – Nogaredo
 Chiesa di San Valentino – Panchià
 Chiesa di San Valentino – Trambileno
 Chiesa di San Valentino – Trento
 Chiesa di San Valentino – Vallarsa
 Chiesa di San Valentino – Vezzano, frazione di Vallelaghi
 Chiesa di San Valentino e di San Vincenzo Ferreri – Avio

Alto Adige 
 Chiesa di San Valentino a Funes
 Chiesa di San Valentino a Sarentino
 Chiesa di San Valentino a San Valentino Alla Muta, frazione di Curon Venosta

Umbria 
 Chiesa di San Valentino a San Valentino della Collina, frazione di Marsciano

Veneto 
 Chiesa di San Valentino a Bussolengo
 Chiesa di San Valentino a Salara